Miha Vesel, slovenski hokejist, * 30. maj 1977, Ljubljana.

Vesel je za slovensko mladinsko reprezentanco igral na Evropskem mladinskem prvenstvu 1995. V slovenski članski ligi je prvič zaigral v sezoni 1996/1997 pri Olimpiji Hertz, kasneje je igral še za HK Sportina Bled, HK Slavija in HDK Maribor, kjer je v sezoni 2003/2004 končal kariero.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 9
| 4
| 13
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 18
| 2
| 3
| 5
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -3
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| -9
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 1
| 1
| 2
|
| 45
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |112
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |25
| bgcolor="#7FFF00" |-16
| bgcolor="#7FFF00" |185
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |6
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki